MXJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Minna, Minna (Nigeria)